Simola est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
Mika Simola (né en 1985), coureur cycliste finlandais
 (1944-2017), chanteuse finlandais
 (1936-2003), athlète finlandais en lancer du poids

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois